Максимилиан Юлий Вильгельм Франц Нессельроде-Эресховен (; 1724—1810) — русский дипломат, граф, тайный советник, посланник в Лиссабоне и Берлине; отец канцлера Карла Васильевича.

Происходил из ветви Эресхофен (младшей) Бергского графского рода Нессельроде, восходящего к ХІV веку, и был сыном статс-секретаря и конференц-министра курфюрста Пфальцского и канцлера Бергского герцогства. До поступления на русскую службу граф Нессельроде служил последовательно в Австрии, Голландии, Франции и Пруссии, откуда в 1778 году был вызван императрицей Екатериной II в Россию, обласкан и приближен ко двору.

Прекрасно образованный, любезный и обходительный, граф Нессельроде приобрел симпатии русского двора и общества, и так как, благодаря своей разнообразной деятельности в нескольких Европейских государствах, он был хорошо знаком с направлением их внешней политики, то Екатерина ІІ, пожаловавшая его званием действительного камергера, сочла его достойным занять пост русского представителя за границей. Сначала он был послан чрезвычайным посланником и полномочным министром в Лиссабон, а затем переведен на ту же должность в Берлин. В донесениях своих из Берлина он указывал, главным образом, на то, что руководящая роль в европейской политике принадлежит Англии, и что Пруссия слепо следует указаниям из Лондона, чем неоднократно вызывал неудовольствие императрицы.

При Павле І Нессельроде, бывшему в чине тайного советника, была пожалована 3 мая 1798 года в арендное содержание, без платежа арендных денег, мыза Нейгут, Курляндской губернии, с подмызками Принденберг и Крузенгоф. Последние годы жизни граф Нессельроде проводил главным образом во Франкфурте, откуда происходила его жена, дочь богатого известного купца-еврея, Луиза Гонтар (1746—1785), впоследствии принявшая римско-католическую религию.

Литература 
 Дневник А. В. Храповицкого (1782—1799). — , 1874.
 Месяцесловы на 1786 и 1789 гг.
 Список состоящим в гражданской службе чинам первых пяти классов на 1806 г.
 Сенатский Архив, I, Именные указы Императора Павла І. — , 1888.
 Записки Ф. Ф. Вигеля, т. V. — , 1892.
 Н. Е. Волков, Двор русских императоров. — , 1900.
 Восемнадцатый Век. Исторический Сборник, под редакцией В. Н. Смольянинова. — Т. I.
 Остафьевский Архив князей Вяземских, III. — , 1899.
 Русский Архив, 1867 г.
 Русская Старина, тт. 3, 7, 16, 27, 35, 42 и 69.

Послы Российской империи в Португалии
Послы Российской империи в Пруссии
Тайные советники